In de Nederlandse stad Groningen zijn drie watertorens gebouwd.
 Watertoren (Groningen Hereweg), gebouwd in 1880, gesloopt in 1970
 Watertoren (Groningen Hofstede de Grootkade), gebouwd in 1912, buiten gebruik.
 Watertoren (Groningen Noorderbinnensingel), gebouwd in 1908, buiten gebruik.

In de provincie Groningen staan nog;
 Watertoren (Stadskanaal), gebouwd in 1935, buiten gebruik
 Watertoren (Oude Pekela), gebouwd in 1938, buiten gebruik.